Harris County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Harris County, Georgia 
 Harris County, Texas